Çorman – centro abitato del distretto di Kəlbəcər, in Azerbaigian
 Çorman – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian